The Meanest of Times — шестой студийный альбом Dropkick Murphys, выпущенный 18 сентября 2007 года впервые на собственном лейбле группы Born & Bred Records и на виниловой пластинке компанией Cooking Vinyl Records.

Об альбоме 
На обложке альбома изображена старая фотография детей возле Школы святого Брендана в Дорчестере, штат Массачусетс, близ Куинси.

Первые песни из альбома можно было услышать, зайдя на страницу группы на сайте MySpace, начиная с августа 2007 года. Первый трек «(F)lannigan Ball», выложенный на сайт, отличался от размещённого на альбоме вокалом Эла Барра и Кена Кейси вместо Ронни Дрю и Спайдера Стейси.
В чарте США Billboard 200 альбом дебютировал на двадцатой позиции и был распродан за первую неделю в количестве 28 тысяч экземпляров. Альбом занял 49-е место в списке 50 лучших альбомов 2007 года по версии журнала Rolling Stone.

Первый сингл с пластинки «The State of Massachusetts» стал одной из 100 наиболее часто проигрываемых песен в эфире радио современный рока (US modern rock radio) США в октябре 2007 года. Также в октябре песни добавлены плей-лист-18 на станции альтернативного рока. К январю 2008 года песня стала одной из песен альтернативного рока Большой 60-ке в Соединенных Штатах. Композиция заняла 83-е место по версии журнала Rolling Stone в списке 100 лучших песен 2007 года. Кавер-версия «The State of Massachusetts» стала доступна для скачивания в видеоигре Guitar Hero II. Песни «Famous for Nothing», «(F)Lanningan’s Ball» и «Johnny, I Hardly Knew Ya» вошли в саундтрек к игре Guitar Hero III: Legends of Rock для празднования Дня святого Патрика, но не доступны для скачивания.

Версии 
Несколько версий альбома имеют первоначальные 15 треков, но имеют различные бонусы. Европейская версия включает в себя кавер на песню группы Thin Lizzy «Jailbreak». Издание на виниле включает в себя два бонус-трека: «Promised Land» и кавер-версию песни группы The Who «Baba O’Riley». Этот релиз также включает в себя альбом на CD, но он включает только первые 15 треков. Подарочное издание в iTunes Store включает в себя три бонус-трека «Forever» (acoustic version), «The Thick Skin of Defiance» и «Breakdown». Бонус-треки из версии iTunes также доступны на мини-альбоме «The State of Massachusetts», который был выпущен в Великобритании в феврале 2008 года.
Ограниченное издание версии альбома была выпущена 11 марта 2008 года. Она включает в себя пять бонус-треков (включая европейский бонус-трек, все три бонус-трека iTunes, а также оригинальную версию песни «(F)lannigan Ball» (также выпущен на DVD).

Список композиций 
Все песни написаны группой Dropkick Murphys.
 «Famous For Nothing» — 2:47
 «God Willing» — 3:16
 «The State of Massachusetts» — 3:52
 «Tomorrow’s Industry» — 2:19
 «Echoes on „A.“ Street» — 3:17
 «Vices and Virtues» — 2:11
 «Surrender» — 3:15
 «(F)lannigan’s Ball» (Traditional, Dropkick Murphys) — 3:39
 «I’ll Begin Again» — 2:38
 «Fairmount Hill» (Traditional, Dropkick Murphys) — 3:58
 «Loyal to No One» — 2:25
 «Shattered» — 2:47
 «Rude Awakenings» — 3:23
 «Johnny, I Hardly Knew Ya» (Traditional, Dropkick Murphys) — 3:54
 «Never Forget» — 2:51

Бонус-треки

Ограниченное издание 

16. «Jailbreak» (Phil Lynott)

17. «The Thick Skin of Defiance»

18. «Forever 2007»

19. «Breakdown»

20. «(F)lannigan’s Ball» (original version) (Traditional, Dropkick Murphys)

Европейский релиз 
16. «Jailbreak»

Версия для iTunes 
16. «Forever» (acoustic version)

17. «The Thick Skin of Defiance»

18. «Breakdown»

Версия на виниле 
16. «Baba O’Riley» (Pete Townshend)

17. «Promise Land»

Участники записи 
 Эл Барр — лид-вокал
 Кен Кейси — бас-гитара, вокал
 Мэтт Келли — барабаны, бойран, вокал
 Джеймс Линч — гитара, вокал
 Марк Оррелл — гитара, аккордеон, вокал
 Джеймс Веллас — волынка
 Тим Бреннан — мандолина, вистл, акустическая гитара
 Спайдер Стейси — вокал в песне «(F)lannigan’s Ball»
 Ронни Дрю — вокал в песне «(F)lannigan’s Ball»
 Рик Бартон — гитара в песне «The State of Massachusetts»

Ссылки 
 http://www.soundunwound.com/music/dropkick-murphys/the-meanest-of-times/7621396
 https://web.archive.org/web/20070927072409/http://www.dropkickmurphys.com/photos/images/2007/07-recording/index.html

Альбомы Dropkick Murphys
Альбомы панк-рока